David Allardyce Webb (1912-1994), botaniste irlandais.
 David Webb Peoples (1940-), scénariste, monteur, réalisateur et producteur américain.
 David Webb (1953-), mathématicien américain.